Lista över fartyg byggda av Swede Ship Marine förtecknar fartyg byggda av Swede Ship Marine, tidigare Djupviks varv. 

Till och med 2021 hade 514 nybyggda fartyg levererats.

Byggda fartyg N500-

Byggda fartyg N400-N499

Byggda fartyg N300-N399 

*) Levererade från Oskarshamns varv

Byggda fartyg 1971-N299

Byggda fartyg 1900-1970

Källor

Noter

Externa länkar 
Swede Ships Marines webbplats

Svenska skeppsvarv